Riu Pecos, riu de l'Amèrica del Nord, afluent del Rio Grande.
 Pecos (Nou Mèxic)
 Pecos (Texas)